3 miejscowości na Białorusi:
 Dziewiątki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Tewle
 Dziewiątki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Zalesie
 Dziewiątki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Pograniczny